Heinrich Dittmar kan syfta på bland andra:

* Heinrich Dittmar (1625?–1677), tysk-dansk konstnär
 Heinrich Dittmar (1792–1866), tysk pedagog
 Heinrich Dittmar (1870–1945), tysk klassisk filolog
 Heinrich Dittmar (1934–2014), tysk historiker

Se även 
 Heinrich Dittmer